dawne gminy:
 gmina Sielec – dawna gmina wiejska, powiat prużański, woj. poleskie
 gmina Sielec – dawna gmina wiejska, powiat płoński, woj. warszawskie

Zobacz też: gmina Sielc